Loddiges ist der Name folgender Personen:
 George Loddiges (1786–1846), englischer Botaniker, Illustrator und Ornithologe. Sohn von Joachim Conrad Loddiges. 
 Joachim Conrad Loddiges (1738–1826), englischer Botaniker und Gründer eines Handelsgarten und eines botanischen Gartens in Hackney.
 William Loddiges (1776–1849), englischer Botaniker. Sohn von Joachim Conrad Loddiges.